Alejandro Silva puede referirse a las siguientes personas:

 Alejandro Silva Bascuñán (1910 - ), abogado y jurista chileno.
 Alejandro Silva Vilches (1947 - ), futbolista chileno.
 Alejandro Silva (músico) (1969 - ), guitarrista chileno.
 Alejandro Silva Power Cuarteto, banda de metal progresivo chilena.
 Alejandro Silva González (1989 - ), futbolista uruguayo.